Telstar steht für:
 Telstar, ein Kommunikationssatellit
 Telstar 1963, ein niederländischer Fußballverein
 Coleco Telstar, eine Spielkonsole des Herstellers Coleco
 Telstar Durlast, der offizielle Spielball der Fußballweltmeisterschaften 1970 und 1974
 Telstar 18 (Fußball), der offizielle Spielball der Fußballweltmeisterschaft 2018
 Champion Telstar, ein US-amerikanisches Wohnmobil
 Telstar (Lied), ein Instrumentalhit der Band The Tornados, produziert von Joe Meek
 Telstar, ein Film von Nick Moran über den Musikproduzenten Joe Meek
 Ford Telstar, ein Automodell von Ford Australien